The Pied Piper of Hamelin – cortometraggio del 1911 diretto da Theodore Marston
The Pied Piper of Hamelin – cortometraggio del 1913 diretto da George Lessey
The Pied Piper of Hamelin – cortometraggio del 1926 diretto da Frank A. Tilley
The Pied Piper of Hamelin – film tv del 1957 diretto da Bretaigne Windust